Die Bauern steht für:
 Die Bauern (Balzac), Roman (1844) von Honoré de Balzac
 Die Bauern (Tschechow), Erzählung (1897) von Anton Tschechow
 Die Bauern (Reymont), Roman (1902–1908) von Władysław Reymont
 Die Bauern, Stück (1961) von Heiner Müller, siehe Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande

Siehe auch:
 Bauern
 Bauer